Нужин — русская фамилия.

Известные носители 
 Нужин, Артём Николаевич (род. 1979) — российский звукорежиссёр, продюсер.
 Нужин, Борис Александрович (род. 1939) — советский хоккеист.
 Нужин, Евгений Анатольевич (1967—2022) — российский заключённый и наёмник ЧВК «Вагнер», убитый кувалдой.
 Нужин, Михаил Тихонович (1914—1983) — советский математик и механик.